

Cinéma 
 Ladies First, film hongkongais réalisé par Evan Yang et sorti en 1962 ;
 Ladies First, film produit par Netflix et retraçant la carrière de l'archère Deepika Kumari, sorti en 2017.

Musique 
 Ladies first, album du groupe Jack the Ripper.